Nan-si je čínský pojem, který může znamenat:

 Nan-si (drama) (南戏) – čínský divadelní žánr z 12.–14. století

místopisné jméno
 Nan-si (Tchaj-nan) (楠西區) – obvod ve městě Tchaj-nan, Tchaj-wan
 Nan-si (S’-čchuan) (南溪区) – městský obvod (do 2011 okres) v s’čchuanské prefektuře I-pin
 Nan-si-che (南溪河) – přítok Rudé řeky v Jün-nanu
 Nan-si-ťiang (楠溪江) – přítok řeky Ou-ťiang v Če-ťiangu

Rozcestníky - místopisné jméno